A PrvaLiga 2005–2006-os szezonja volt a bajnokság 15. kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a HIT Gorica lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szloven 1

Szlovén labdarúgó-bajnokságok